Phoberogale — род вымерших млекопитающих из подсемейства Hemicyoninae семейства медвежьих, живших во времена олигоцена — миоцена ( назад) на территории Европы (Франция, Испания и Германия).

Виды 
По данным сайта Paleobiology Database, на январь 2023 года в род включают 4 вымерших вида:

Примечания 

Вымершие медвежьи
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие миоцена
†
Фоссилии из олигоценовых отложений Германии
Фоссилии из олигоценовых отложений Франции